

Sigle 
 Certificate revocation list  – lista di certificati digitali revocati
 Chalk River Laboratories – istituto di ricerca nucleare canadese
 Croix-Rouge Luxembourgeoise  – società lussemburghese della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa internazionale
 Crown-rump length  – lunghezza vertice-sacro, nella misurazione dell'accrescimento fetale
 Canonici Regolari della Congregazione del Santissimo Salvatore Lateranense

Codici 
 CRL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Charleroi-Bruxelles Sud (Belgio)
 crl – codice ISO 639-3 della lingua cree nordorientale
 Crl – abbreviazione di criolite

Altro 
 CRL – editrice di videogiochi britannica